Chungungo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Chungungo (kulle), 
 Chungungo (platå), 

Robotskapade Antarktisförgreningar